Каролина Августа Фоли Рис-Дэвидс (;  — ) — британский востоковед, исследовательница буддизма и языка пали. Жена и соратник Т. У. Рис-Дэвидса, публикатора палийских текстов на систематической основе в XIX—XX веках.

Дочь, внучка и правнучка священников. Окончила Университетский колледж Лондона (1889), где изучала преимущественно историю, экономику и психологию, в студенческие годы активно выступала за права женщин и бедняков.

В 1894 году вышла замуж за Рис-Дэвидса, стимулировавшего её интерес к востоковедческим исследованиям. По предложению мужа Фоли занялась переводом на английский язык книги Дхаммасангани, этот труд был издан в 1900 году. Далее последовал перевод Тхеригатхи, изданный в 1909 году под названием «Псалмы сестёр» (). В 1910—1913 гг. преподавала в Манчестерском университете. После смерти мужа в 1923 году возглавила Общество палийских текстов.

Примечания

Литература 
 Кто есть кто в современном буддизме. \\ В кн.: Стержень жизни.  М. 1997.

Востоковеды Великобритании
Переводчики на английский язык